Михо Саэки (; родилась 18 марта 1976 года, Нью-Йорке, США) — японская теннисистка; победительница четырёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Михо родилась в семье Эйити и Тосико. Она начала играть в теннис, последовав примеру своего брата Хидэто.

Любимое покрытие — хард. Восхищается игрой Кимико Датэ-Крумм.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Японии